Национальный молдавский дивизион (женщины) 2015/2016 — 16-й чемпионат Молдавии по футболу среди женщин, который начался в августе 2015 года, и закончился в мае 2016 года.

Участники 
В чемпионате 2015/16 годов принимало участие 8 команд, которые играли в 3 тура, то есть 21 матч всего.

Турнирная таблица

Результаты матчей

См. также 
 Дивизия А 2015/2016

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Молдавия
Чемпионат Молдавии по футболу среди женщин
Спорт в Молдавии в 2015 году
Спорт в Молдавии в 2016 году
2015 год в женском футболе
2016 год в женском футболе
Соревнования по женскому футболу